Предраг Медић (Бачка Топола, 21. маја 1998) српски је фудбалер који тренутно наступа за Радник из Сурдулице.

Статистика

Клупска

Збирни извори

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1998.
Топољани (Бачка Топола)
Српски фудбалери
Фудбалери ТСЦ Бачке Тополе
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Бачке 1901
Фудбалери Златибора
Фудбалери ГФК Јагодине
Фудбалери Радника Сурдулице
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије